SVOP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 548 амінокислот, а молекулярна маса — 60 769.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки